Everett Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Everett Historic District (Peninsula, Ohio), NRHP-ID 93001467
 Everett Historic District (Everett, Pennsylvania), NRHP-ID 03000492